Lupin III - L'unione fa la forza – film televisivo di Lupin III
L'unione fa la forza – episodio della serie animata Pimpa
L'unione fa la forza – episodio della terza stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars